Maurice King (basket-ball)
 Maurice King (politique)
 Maurice King (producteur)